Musu est un nom de famille porté par :

 Antonio Musu (1916-1979), réalisateur, producteur de cinéma et scénariste italien,
 Gloria Musu-Scott, femme politique et juriste libérienne ;
 Marisa Musu (1925-2002), résistante et journaliste italienne.